Sipán, plaats in Peru
Šipan, eiland van Kroatië